Majur est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Majur, un village et une mucipalité située dans le comitat de Sisak-Moslavina ;
Majur, une localité située dans la municipalité de Farkaševac, comitat de Zagreb ;
en Serbie
Majur, une localité située sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
Majur, une localité située sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva.